Армія звільнення Прешево, Медведжі та Буяновац (UÇPMB) — албанське мілітаристське угруповання, що боролося за відокремлення від Союзної Республіки Югославії трьох муніципалітетів: Прешево, Буяновац та Медведжі, де основну частину населення складають албанці (ці регіони прилягають до Косово, де албанці становлять абсолютну більшість).

Організації, засновані 1999